

Urodzili się 
 Marek Antoniusz Orator - polityk i znany mówca rzymski (zm. 87 p.n.e.)

Zmarli 
 Jonatan Machabeusz - arcykapłan Judei